Каики — многозначный термин. Известные значения:

 Да Силва Шагас, Каики (род. 2003) — бразильский футболист, полузащитник.
 Фернандес, Каики (род. 2004) — бразильский футболист, защитник.

См. также:
 Каик (судно)